Raad eens hoeveel ik van je hou (tekenfilm) - Australische animatieserie, gebaseerd op onderstaand prentenboek
 Raad eens hoeveel ik van je hou (prentenboek) - prentenboek van Sam McBratney en Anita Jeram